Konstantin Astrahancev, ruski hokejist, * 21. januar 1967, Glazov, Udmurtija, Rusija.

Astrahancev je v ruski ligi igral za kluba Ižstal Iževsk in Traktor Čeljabinsk, v drugem delu kariere pa je igral v finski ligi, toda le prvo sezono v prvi ligi pri klubu KalPa Kuopio, nato pa pri klubih RoKi-79 Rovaniemi in Et-Po -72 Ylitornio v nižjih ligah. 

Za rusko reprezentanco je igral na Svetovnem prvenstvu 1993, na katerem je z reprezentanco osvojil zlato medaljo, sam pa je na osmih tekmah dosegel en gol.

Pregled kariere 

|-
| Ižstal Iževsk
| Ruska liga
| 83/84
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ižstal Iževsk
| Ruska liga
| 84/85
|
| 27
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ižstal Iževsk
| Ruska liga
| 85/86
|
| 20
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ižstal Iževsk
| Ruska 2. liga
| 86/87
|
| 14
| 3
| 0
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 88/89
|
| 28
| 6
| 4
| 10
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 91/92
|
| 35
| 17
| 16
| 33
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 92/93
|
| 38
| 17
| 13
| 30
|
| 18
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -3
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 93/94
|
| 46
| 17
| 15
| 32
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 94/95
|
| 32
| 9
| 6
| 15
| -5
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RoKi-79 Rovaniemi
| Finska 5. liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 6
| 5
| 11
|
| 6
|-
| RoKi-79 Rovaniemi
| Finska 4. liga
| 95/96
|
| 32
| 45
| 41
| 86
|
| 83
|
| 5
| 4
| 6
| 10
|
| 10
|-
| RoKi-79 Rovaniemi
| Finska 4. liga
| 96/97
|
| 14
| 9
| 26
| 35
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RoKi-79 Rovaniemi
| Finska 4. liga
| 97/98
|
| 21
| 20
| 17
| 37
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RoKi-79 Rovaniemi
| Finska 4. liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Et-Po -72 Ylitornio
| Finska 4. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 10
| 8
| 18
|
| 4
|-
| Et-Po -72 Ylitornio
| Finska 3. liga
| 01/02
|
| 31
| 22
| 41
| 63
|
| 12
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Et-Po -72 Ylitornio
| Finska 3. liga
| 02/03
|
| 26
| 20
| 21
| 41
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Et-Po -72 Ylitornio
| Finska 3. liga
| 03/04
|
| 14
| 7
| 10
| 17
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 390
| bgcolor="#7FFF00" | 197
| bgcolor="#7FFF00" | 215
| bgcolor="#7FFF00" | 412
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 295
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 28
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Ruski hokejski reprezentanti
Hokejisti Ižstal Iževsk
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti KalPa Kuopio
Hokejisti RoKi-79 Rovaniemi
Hokejisti Et-Po -72 Ylitornio
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih